

Цринча () — село в Пазарджицькій області. Входить до складу общини Пазарджик.
 Цринча () — село в Смолянській області. Входить до складу общини Доспат.